Erős Gábor
 Erős Gábor (1971) játékvezető, asszisztens
 Erős Gábor (1980) labdarúgó (PMFC)
Erőss Gábor
 Erőss Gábor (1779–1836) kanonok
 Erőss Gábor (1779–1815) rézmetsző, tipográfus
 Erőss Gábor (1973) szociológus